Чорний ринок:

 Чорний ринок — ринок товарів і валюти, на якому укладають незаконні угоди за цінами та курсами, що значно відрізняються від зафіксованих державою.
 Чорний ринок — великий торговий центр, що діяв у місті Пермі в XIX столітті.